Peruviaans voetbalelftal (mannen)
 Peruviaans voetbalelftal (vrouwen)